Municipio de Grattan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grattan (condado de Kent, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.
 Municipio de Grattan (condado de Itasca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Itasca.
 Municipio de Grattan (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.